

События 

 Галилей изобрёл микроскоп, с помощью которого изучал насекомых.
 В Лейпциге под руководством профессора Иеронима Мегисера издаётся первая в мире книга на татарском языке.
 Шведские дворяне добились широких сословных привилегий.
 Середина года — Шведы заняли всю Новгородскую землю, кроме Пскова и Гдова. Неудачная попытка взять Псков. Шведы прекратили военные действия.
 1612—1617 — Император Священной Римской империи Матиаш.
 Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский формируют в Нижнем Новгороде народное ополчение, впоследствии освободившее Москву от польско-литовских интервентов.
 2 марта — присяга временного правительства первого ополчения Лжедмитрию III.
 Июль — гибель Лжедмитрия III.
 Лето — В Москву прибыли значительные силы наёмников во главе с гетманом Ходкевичем. 24 июля — К Москве подошли части второго ополчения. 20 августа — Основные силы ополчения подошли к Москве. 24 августа — Ходкевич разгромлен, его войска отошли к Вязьме. 22 октября — Штурм и взятие Китай-города. 26 октября — Капитуляция польского гарнизона Кремля.
 Мир между Персией и Османской империей. Турки-османы теряют Западный Иран, Азербайджан, Восточную Армению, Кахети, Картли, Курдистан, Диярбекир, Мосул.
 Английские корабли разбили португальскую эскадру близ Сурата. Ост-Индская компания создала в Сурате свою факторию.
 1612—1616 — Английские экспедиции Уильяма Баффина (1584—1622) по поиску Северо-западного прохода.
 Симон Марий впервые в Европе описал туманность Андромеды

Литература

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1612 году

 24 сентября — Галактион Вологодский, преподобный Русской церкви.
 Иосиф Заоникиевский

См. также